Passeri ist der wissenschaftliche Name der

 (Singvögel), einer Unterordnung der Sperlingsvögel

Passeri ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea De Passeri, italienischer Maler der Renaissance

 Giuseppe Passeri (1654–1714), italienischer Architekt, Kirchenmaler und Porträtist

Siehe auch:

 Passerini
 Torre de’ Passeri, Gemeinde in der Provinz Pescara, Italien